Новогребенщиково — название населённых пунктов в России:

 Новогребенщиково — деревня в Здвинском районе Новосибирской области.
 Новогребенщиково — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.